Ричард II:
 Ричард II — король Англии в 1377—1399 гг.
 Ричард II Добрый (974—1026), герцог Нормандии.
 Ричард II (князь Капуи) — князь Капуи в 1091—1105/1106 гг. «Ричард II» — пьеса Шекспира.
 «Ричард II» — первый фильм из телесериала «Пустая корона» (2012).